Ибадулаев (Ибадуллаев) — фамилия, образована от имени Ибадула.

Известные носители:
 Ибадулаев, Аджатулла Мурадович (1911—1995) — советский спортсмен, гимнаст, тренер. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР. Абсолютный чемпион СССР по гимнастике.
 Ибадуллаев, Насрулла (род. 1947) — туркменский исламский деятель.
 Ибадуллаев, Сергей Сулейманович (род. 1962) — советский футболист (полузащитник). Мастер спорта СССР